Николай Кузьмич Чернышёв (14 декабря 1856, Новгородская губерния — 3 сентября 1905, Санкт-Петербург) — русский морской офицер, участник обороны Порт-Артура.

Биография 
Сын коллежского асессора.

 12 сентября 1873 — Зачислен в Морской корпус.
 1 мая 1874 — Зачислен на действительную службу.
 5 ноября 1875 — Унтер-офицер.
Приказом от 1.5.1877 произведён в гардемарины, выпущен в 6-й флотский экипаж.
 20 мая 1877 — Приписан к 6-му флотскому экипажу.
 30 августа 1878 — Мичман.
 10 октября 1878 — Прикомандирован к Морскому училищу.
 1880 — Окончил Николаевскую морскую академию.
 2 июня 1882 — Приписан к 3-му флотскому экипажу.
 1 января 1883 — Лейтенант.
 18 октября 1884 — Командир 8-й роты клипера «Наездник».
 5 апреля — 16 августа 1886 — Старший штурман крейсера «Адмирал Нахимов» с переводом в 6-й флотский экипаж.
 30 апреля 1886 — 27 мая 1887 — Научная командировка во Францию и Англию.
 22 мая 1887 — Прикомандирован к 8-му флотскому экипажу.
 11 июня — 7 октября 1887 — ИО старшего делопроизводителя Морского Учёного Комитета.
 2 ноября 1887 — Переведён в Главное гидрографическое управление.
 7 ноября 1887 — Производитель работ отдельной съёмки Онежского озера.
 1 марта 1888 — Начальник триангуляционной партии отдельной съёмки Онежского озера.
 3 марта 1888 — 27 мая 1891 — Командир парового барказа «Лот».
 14 февраля 1891 — Член экзаменационной комиссии (по теории навигации) Морского корпуса.
 1 июня 1891 — Начальник гидрографической партии отдельной съёмки Балтийского моря и командир описной баржи № 10.
 2 октября 1891 — Приписан к 9-му флотскому экипажу.
 20 октября 1891 — Командирован в Москву для участия во французской технической выставке.
 19 июня 1894 — Старший офицер броненосца береговой обороны «Стрелец»
 1 октября 1894 — 18 августа 1899 — Старший офицер эскадренного броненосца «Петропавловск».
 16 декабря 1894 — Капитан 2-го ранга.
 7 апреля 1897 — Председатель экзаменационной комиссии в Санкт-Петербургских мореходных классах.
 28 сентября 1899 — 2 мая 1900 — Слушатель курса военно-морских наук в Военно-морской академии.
 6 декабря 1899 — Командир транспорта «Секстант».
 1 января 1901 — 14 августа 1902 — Командир минного крейсера «Абрек».
 1 июня 1902 — Приписан к 8-му флотскому экипажу.
 6 апреля 1903 — Капитан 1-го ранга.
 1 сентября 1903 — 17 марта 1904 — Командир эскадренного броненосца «Севастополь» в составе 1-й Тихоокеанской эскадры. Приписан к 15-му флотскому экипажу.
 13 марта 1904 — Снят с должности вице-адмиралом С. О. Макаровым за низкий уровень подготовки и столкновение с эскадренным броненосцем «Пересвет».
 28 марта 1904 — Списан в экипаж по причине болезни.
 12 июля 1904 — Прикомандирован к 8-му флотскому экипажу.
 2 августа 1904 — Командир эскадренного броненосца «Пётр Великий».

Скончался в Санкт-Петербурге, в своей квартире, от паралича сердца. Похоронен в .

Отличия 
 Орден Святой Анны III степени (1.1.1886)
 Орден Святого Станислава III степени (19.5.1896)
 Орден Святой Анны II степени (1.1.1901)
 Французский Орден Почётного легиона офицерского креста (23.4.1901)
 Греческий орден Спасителя кавалерского креста (22.6.1902)
 Орден Святого Владимира IV степени с бантом (22.9.1903) за 25 лет выслуги

Семейное положение 
 Супруга: Аполлинария Ивановна Мясникова (внучка двоюродной сестры А. С. Пушкина).
 Дети:
 Константин (1.6.1888)
 Ольга (30.11.1889)
 Екатерина (11.2.1892)
 Надежда (25.9.1895)
 Наталья (4.1.1901)
 Дмитрий (24.7.1903)

Примечания 

Выпускники Морского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской морской академии
Участники обороны Порт-Артура